David Latta (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Après une carrière junior où il atteignit le tournoi de la Coupe Memorial avec les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario à la fin de la saison 1983-1984, il fut sélectionné par les Nordiques de Québec en 1985. Il participa au Championnat du monde junior de hockey sur glace où le Canada et l'Union des républiques socialistes soviétiques furent disqualifiés à la suite d'une bagarre générale.

Il joua par la suite quelques saisons dans l'organisation des Nordiques de Québec, où il passa la majorité de son temps avec le club-école de ces derniers. Après une dernière saison dans la Ligue internationale de hockey il s'exila en Allemagne. Il ne revint qu'en 1997-1998 alors qu'il évolua une quarantaine de parties avec les Aces d'Anchorage. Il devint par la suite entraîneur-chef le temps d'une saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 ||Travelways de Orillia ||OJHL ||43 ||16 ||25 ||41 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||66 ||17 ||26 ||43 ||54 ||16 ||3 ||6 ||9 ||9
|-
|1984 ||Rangers de Kitchener ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1984-1985 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||52 ||38 ||27 ||65 ||26 ||4 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|1985-1986 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||55 ||36 ||34 ||70 ||60 ||5 ||7 ||1 ||8 ||15
|-
|1985-1986 ||Express de Fredericton ||LAH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|1985-1986 ||Nordiques de Québec ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||50 ||32 ||46 ||78 ||46 ||4 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|1987-1988 ||Express de Fredericton ||LAH ||31 ||11 ||21 ||32 ||28 ||15 ||9 ||4 ||13 ||24
|-
|1987-1988 ||Nordiques de Québec ||LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||42 ||20 ||26 ||46 ||36 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1988-1989 ||Nordiques de Québec ||LNH ||24 ||4 ||8 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||34 ||11 ||5 ||16 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||22 ||4 ||7 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Nordiques de Québec ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Nighthawks de New Haven ||LAH ||76 ||18 ||27 ||45 ||100 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1992-1993 ||EC Bad Nauheim ||2. Bundesliga ||26 ||26 ||25 ||51 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||13 ||4 ||7 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||EC Bad Tölz ||Oberliga ||25 ||30 ||34 ||64 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 ||EC Peiting ||Oberliga ||29 ||33 ||31 ||64 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||EHC Zweibrücken ||Oberliga ||44 ||67 ||147 ||214 ||252 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Adler Mannheim ||DEL ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||EHC Zweibrücken ||Oberliga ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||EC Bad Tölz ||2. Bundesliga ||33 ||14 ||26 ||40 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Augsburger Panther ||DEL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1996-1997 ||EC Peiting ||2. Bundesliga ||10 ||2 ||4 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Manchester Storm ||BISL ||21 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Aces d'Anchorage ||WCHL ||48 ||10 ||13 ||23 ||42 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2

| 36 || 4 || 8 || 12 || 4 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|1987||||Championnat du monde junior||6||4||6||10||12||'''Disqualifié

Références 

Naissance en janvier 1967
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur du EC Bad Tölz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim